Alexandre Glasberg (1902-1981), prêtre catholique français d'origine juive, Juste parmi les nations, frère de Vila Glasberg
 Gary Glasberg (1966-2016), producteur et scénariste américain.
 Vila Glasberg (1907-1944), résistant français, mort à Auschwitz, Juste parmi les nations, frère d'Alexandre Glasberg

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif